Ка́мала Де́йви Ха́ррис (, ; род. 20 октября 1964, Окленд, Калифорния) — американский юрист и политик, член Демократической партии США. 49-й вице-президент США с 20 января 2021 года.

Первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента страны в истории США. Генеральный прокурор Калифорнии (2011—2017), сенатор США от штата Калифорния (2017—2021). 19 ноября 2021 года на время нахождения Джо Байдена под наркозом Харрис были переданы полномочия президента США.

Первая и единственная в истории США женщина, которая обладала полномочиями президента страны.

Биография

Ранние годы 

Камала Деви Харрис — дочь иммигрантов в США («Камала» — одно из имён индуистской богини Лакшми и в переводе с санскрита означает «цветок лотоса», «Деви» — имя женского божества; согласно индуистскому учению, энергия Деви — Шакти — находится в цветке лотоса с тысячей лепестков Сахасраре — одной из семи основных чакр). Мать — , уроженка Индии, занималась биомедицинскими исследованиями. Отец — Дональд Дж. Харрис, профессор экономики, родом с Ямайки. Родители развелись, когда Камале было пять лет. Младшая сестра — , юрист, состояла в команде Хиллари Клинтон в период её президентской избирательной кампании. Когда Камала была ещё несовершеннолетней, Шьямала Гопалан-Харрис преподавала в Университете Макгилла, и обе её дочери пять лет жили вместе с ней в Монреале, Канада.

До переезда в двенадцатилетнем возрасте с матерью в Канаду Камала Харрис жила в не самом зажиточном квартале Беркли, но пошла в школу на следующий год после старта программы расовой десегрегации системы среднего образования, в рамках которой детей из чёрных кварталов возили на автобусах в школы белых районов (так называемый басинг). В частности, благодаря этой политике Камала училась в более престижной начальной школе «Тысяча дубов». В 1981 году окончила  в пригороде Монреаля — Уэстмаунте.

В 1986 году окончила исторически чёрный Говардский университет в Вашингтоне, где изучала политологию и экономику. Этот вуз, имеющий репутацию «чёрного Гарварда», стал новым этапом в жизни Камалы Харрис, поскольку среднее образование она получила в школах с преобладанием белых, и она выбрала его сознательно, переехав на другое побережье через всю страну, хотя её отец преподавал в Стэнфорде.

В студенческие годы занялась политическим активизмом — протестовала против режима апартеида в ЮАР, а в 1983 году участвовала в сидячей забастовке у административного здания с требованием отменить решение об исключении из университета редактора студенческой газеты. Позднее получила степень доктора права в  Калифорнийского университета.

Профессиональная карьера 

В 1990 году начала работать помощником прокурора округа Аламида в своём родном Окленде, специализируясь на делах о половых преступлениях, в 1998 году перешла в офис окружного прокурора Сан-Франциско. В середине 1994 года была назначена в калифорнийский Совет по апелляциям на невыплату страховки по безработице (Unemployment Insurance Appeals Board) с окладом 97 тысяч долларов в год и взяла отпуск в офисе окружного прокурора. К концу года эта должность была упразднена, и Харрис была назначена по совместительству в состав Калифорнийской комиссии по медицинской помощи (California Medical Assistance Commission) с окладом 72 тысячи долларов в год, прекратив работу в ней в 1995 году.

В 2003 году избрана окружным прокурором Сан-Франциско, занимала эту должность с 2004 по 2011 год. Привлекла к себе внимание, когда отказалась требовать смертной казни для Дэвида Хилла, обвиняемого в убийстве полицейского Айзека Эспинозы. Сенаторы от Калифорнии Барбара Боксер и Дайан Файнстайн и тогдашний генеральный прокурор штата  осудили её решение, а мэр Окленда Джерри Браун инициировал по этому поводу расследование по подозрению в злоупотреблении полномочиями, но нарушения в действиях Харрис не были выявлены. Тем не менее, баллотируясь в 2010 году на должность генерального прокурора Калифорнии, она обещала использовать эту меру и поддерживать её в апелляционной инстанции.

В 2010 году избрана генеральным прокурором Калифорнии и 3 января 2011 года принесла присягу, став первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин, а также первой женщиной в этой должности. В 2014 году переизбрана на второй срок.

В сентябре 2012 года выступила с речью на Национальном конвенте Демократической партии.

В 2011 году Верховный суд охарактеризовал проблемы с оказанием медицинской помощи в тюрьмах Калифорнии (из-за сверхнормативного количества заключённых) как необычное и жестокое наказание, но Харрис отстаивала в судах позицию губернатора Джерри Брауна, стремясь снизить количество заключённых, подлежащих досрочному освобождению по решениям судов низшей инстанции (она объясняла свои действия тем, что по должности обязана представлять позицию губернатора). В 2012 и 2014 годах она не участвовала в обсуждении судебных реформ Калифорнии, заявив, что обязана оставаться нейтральной. В 2015 году ряд судей заявили протест офису генерального прокурора Калифорнии в связи со случаями, когда прокуроры на местах включали в полицейские протоколы ложные признания, лгали под присягой и скрывали от защиты важные улики. Кроме того, она не организовала полномасштабное расследование ставших известными злоупотреблений помощников шерифов в округе Ориндж, где обвинительные приговоры выносились на основании показаний информаторов, которые сама полиция в своих внутренних документах признавала ненадёжными.

В Сенате США 

После отказа от переизбрания в 2016 году сенатора США от Калифорнии Барбары Боксер Харрис в числе 34 претендентов приняла участие в борьбе за освобождающееся место. По принятой в Калифорнии системе на прямые выборы выходят два кандидата, получившие наибольшее число голосов в , и в июне 2016 года победителями на предварительных выборах стали две представительницы Демократической партии — Камала Харрис и , впервые выбив республиканцев из гонки на раннем этапе.

8 ноября 2016 года победила на выборах  и после вступления в должность стала первым в истории «цветным» сенатором от Калифорнии. В Сенате резко критиковала президента Дональда Трампа и на первых порах поддержала идею Берни Сандерса о медицинском обслуживании для всех.

За первый год в Сенате завоевала репутацию «восходящей звезды» Демократической партии и возможного официального кандидата на следующих президентских выборах, в том числе благодаря телевизионным трансляциям слушаний в Сенате по вопросу назначения на правительственные должности кандидатов, предложенных президентом Трампом, и использовала общенациональную известность для сбора средств в интересах коллег, занятых подготовкой к выборам. В общей сложности за первые шесть месяцев 2017 года собрала для нескольких сенаторов-демократов порядка 600 тыс. долларов, из них 360 тысяч — за счёт онлайн-переводов небольших сумм от частных лиц.

17 мая 2018 года проголосовала в Сенате против утверждения Джины Хаспел на должность директора ЦРУ (9 мая в ходе предварительных слушаний Харрис задала вопрос, считает ли Хаспел пытку аморальной, но та не дала однозначного ответа).

В 2019 году сайт , отслеживающий парламентскую деятельность, присвоил Камале Харрис рейтинг самого либерального сенатора (один из используемых сайтом методов оценки — вычисление доли двухпартийных законопроектов, поддержанных сенатором, от общего количества поддержанных законопроектов, и для Харрис этот показатель оказался самым низким — 15 %).

Вице-президент США 
20 января 2021 года Камала Харрис принесла присягу и вступила в должность вице-президента США в ходе церемонии, проходящей на Капитолийском холме в Вашингтоне. Госпожа Харрис стала первой чернокожей женщиной и первым политиком азиатского происхождения, занявшим этот пост.

Президентская предвыборная кампания 2020 

21 января 2019 года объявила об участии в выборах президента США. По мнению наблюдателей, будучи единственной темнокожей женщиной-сенатором США, Харрис намерена в ходе своей кампании опереться в первую очередь на штаты, известные большим расовым разнообразием — в частности, Калифорнию и Южную Каролину. За время работы в Сенате она завоевала популярность в либеральных кругах своими резкими вопросами кандидатам президента Трампа на различные должности (в частности, Джеффу Сешнсу и судье Бретту Кавано) в ходе процедуры их утверждения, а в октябре 2018 года поддержала законопроект, предназначенный обеспечить семьям рабочих дополнительный доход в 6 тыс. долларов в год. Она делала заявления о необходимости реформирования уголовного кодекса и законодательства об иммиграции, а также пообещала не брать деньги на предвыборную кампанию у корпораций. С другой стороны, противники Харрис обвинили её в том, что, будучи генеральным прокурором Калифорнии, она не стала привлекать к ответственности за нарушения права выкупа заложенной недвижимости банк OneWest, которым тогда руководил Стивен Мнучин, ставший впоследствии министром финансов в кабинете Трампа (при этом она голосовала против его утверждения в должности Сенатом). Кроме того, критике подверглось заявление Харрис, что она не знала об обвинениях в сексуальных домогательствах, выдвинутых против одного из тогдашних её помощников.

После серии резких вопросов, заданных Камалой Харрис Джо Байдену в ходе теледебатов 24 июля 2019 года, бывший вице-президент объяснил журналистам своё замешательство тем обстоятельством, что не ожидал нападения со стороны Харрис, которая была лично знакома с его сыном Бо Байденом, скончавшимся в 2015 году, и с самим Джо Байденом (в начале 2010-х Харрис и Бо Байден были генеральными прокурорами штатов — соответственно Калифорнии и Делавэра — и сотрудничали на профессиональной основе, в том числе встречались лично, он поддерживал выдвижение её кандидатуры в Сенат).

Согласно данным социологического исследования, опубликованным 30 октября 2019 года, за три месяца до официального старта предварительных выборов в Демократической партии, рейтинг Камалы Харрис составил 3 %.

8 марта 2020 года Харрис разместила в Твиттере видео, в котором объявила о прекращении своей кампании и призвала своих сторонников поддержать кандидатуру Джо Байдена.

Кандидатура на должность вице-президента 2020 

11 августа 2020 года стала первой в истории чернокожей женщиной — кандидатом в вице-президенты США от одной из основных партий, когда соответствующий выбор сделал безусловный фаворит в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байден.

Президент Трамп, комментируя 13 августа на брифинге в Белом доме новость о выдвижении Харрис, охарактеризовал её крайне отрицательно, заявив, что она выступает за увеличение налогов, сокращение военных расходов и против добычи сланцевой нефти, а также является самым либеральным сенатором.

19 августа 2020 года кандидатура Харрис была утверждена на конвенте Демократической партии в Уилмингтоне (Делавэр), и она стала первой чернокожей женщиной и первым политиком азиатского происхождения, официально номинированным на пост вице-президента США одной из основных партий.

3 ноября 2020 года состоялись президентские выборы, но только 7 ноября, по завершении подсчёта бюллетеней и победы с небольшим преимуществом тандема Байдена-Харрис в ключевых штатах Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, где на выборах 2016 года верх взял Дональд Трамп, Байден объявил о победе, поскольку набрал на 4 миллиона голосов избирателей больше, чем соперник, и получил более 270 голосов выборщиков. Таким образом Харрис стала первой женщиной, первым чернокожим политиком и первым политиком азиатского происхождения, избранным на пост вице-президента США.

15 декабря 2020 года состоялось голосование выборщиков (306 из них поддержали тандем Байдена-Харрис, 232 — Трампа и Пенса).

7 января 2021 года Конгресс утвердил результаты голосования на день позже намеченного из-за беспорядков и захвата Капитолия сторонниками президента Трампа, и действующий вице-президент, председатель Сената США Майк Пенс официально объявил Джо Байдена и Камалу Харрис победителями выборов.

18 января 2021 года в преддверии инаугурации направила губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому официальное письмо об отставке с должности сенатора (по назначению губернатора её сменяет Алекс Падилья).

Деятельность 
По итогам нескольких первых недель пребывания Харрис в должности (начало марта 2021 года) аналитики отметили её необычно большую для вице-президента роль в международных отношениях США. В частности, Харрис ежедневно получала сводку данных ЦРУ для президента, также она входила в узкий круг лиц, участвовавших в выработке американского ответа на ракетный удар проиранских группировок по американской базе в Ираке (им стал ) и публикацию данных о причастности саудовского наследного принца Салмана к убийству Джамаля Хашогги. Кроме того, Харрис провела самостоятельные телефонные переговоры с лидерами Канады, Франции, Дании, Конго, Австралии и Израиля.

17 марта 2021 года рядом с официальной резиденцией вице-президента США Number One Observatory Circle был арестован мужчина, в машине которого обнаружены винтовка и боеприпасы.

24 марта 2021 года президент Байден объявил, что Харрис возглавит в его администрации выработку мер по сокращению иммиграционного потока через границу с Мексикой. В частности, ей поручено воздействие на власти Сальвадора, Гватемалы и Гондураса с целью сокращения количества соискателей политического убежища в США — граждан этих государств.

1 июня 2021 года в выступлении по случаю 100-летия расовых беспорядков в Талсе президент Байден объявил, что Харрис возглавит усилия его администрации в поддержку избирательных прав населения. Ранее президент и вице-президент поддержали так называемые  и , направленные на противодействие местным законодателям, которые принимают меры, расцениваемые действующим Кабинетом как посягательство на избирательные права граждан (к концу мая 2021 года 14 штатов одобрили 22 закона, ограничивающих досрочное голосование и голосование по почте, а также предусматривающих чистку списков избирателей и требующих от избирателей предъявлять при получении бюллетеня удостоверения личности).

19 ноября 2021 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что на время прохождения в этот день президентом Байденом процедуры колоноскопии под общей анестезией его обязанности временно будет исполнять Камала Харрис. Этот факт формально делает её первой женщиной в истории США, обладающей президентскими полномочиями.

21 апреля 2022 года в качестве ответной меры на санкции США против российских должностных лиц Министерство иностранных дел Российской Федерации включило Харрис в число 29 американцев, которым бессрочно закрыт въезд в Россию.

По состоянию на 7 декабря 2022 года, когда после окончательного подведения итогов новых выборов в Сенат стало ясно, что в его новом составе с января 2023 года демократы получают большинство 51 к 49, Харрис 26 раз принимала участие в голосовании (чаще любого другого вице-президента современности) при распределении мест в Сенате 50-50.

Политические взгляды

Здравоохранение 
Взгляды Харрис на организацию системы здравоохранения заметно менялись. В начале сенаторской карьеры она поддерживала программу Берни Сандерса о «здравоохранении для всех» и полном финансировании этой сферы из государственного бюджета, но впоследствии, по окончании периода некоторой неопределённости, выработала собственные предложения: дать американцам возможность выбора между приобретением медицинской страховки в тщательно контролируемых частных компаниях или в государственной системе.

Аборты 
Харрис поддерживала право на аборт и голосовала против законопроекта, запрещавшего аборт после двадцатой недели беременности. В мае 2019 года она предложила обязать штаты, которые вводят ограничения на проведение абортов, получить на это разрешение у Министерства юстиции США.

После избрания в Сенат Харрис получила рейтинг 100 % от общественной организации , выступающей за право на аборт. Тем не менее, будучи прокурором Калифорнии, Харрис разрешила пресвитерианской больнице  прекратить выборочное производство абортов после включения больницы в медицинские программы католической .

Иммиграция 
В должности окружного прокурора Сан-Франциско Харрис поддерживала городскую политику, которая требовала передавать иммиграционным властям несовершеннолетних без документов, задержанных по подозрению в правонарушениях, даже если официальные обвинения не были им предъявлены. После избрания в Сенат выступала в поддержку нелегальных иммигрантов и добивалась проведения законодательства против депортации лиц, незаконно ввезённых в США детьми.

12 июня 2019 года в ходе своей президентской предвыборной кампании Харрис обнародовала план расширения политики так называемого «», позволяющей предотвратить депортацию нелегальных имигрантов посредством предоставления им временного легального статуса.

8 июня 2021 года, находясь в Гватемале с первым официальным зарубежным визитом в качестве вице-президента призвала жителей Центральной Америки не пытаться въехать нелегально в США, поскольку США по-прежнему «будут применять свои законы и обеспечивать безопасность своих границ». Ранее, выполняя поручение президента Байдена по решению проблемы нелегальной миграции через южную границу, Харрис называла её причиной коррупцию и невозможность обеспечить экономическое благополучие в сопредельных странах.

ЛГБТ 
Харрис поддерживала легализацию однополых браков и на посту генерального прокурора Калифорнии не защищала закон штата, запрещавший однополые браки. Она поддерживала право трансгендерных людей пользоваться общественными туалетами по их выбору, но выступала против разрешения проведения операций по изменению пола тюремным заключённым. В должности прокурора Сан-Франциско создала специальное подразделение для защиты представителей ЛГБТ от преступлений на почве ненависти.

Каннабис 
В ходе дебатов кандидатов Демократической партии 31 июля 2019 года заявила, что выступает за легализацию марихуаны, на что одна из соперниц, Тулси Габбард, напомнила о прокурорском досье Харрис: «Она посадила в тюрьму 1500 человек за правонарушения, связанные с марихуаной, и потом смеялась, когда её спросили, курила ли она когда-либо марихуану» (последняя фраза относилась к известному интервью Харрис изданию «The Breakfast Club», в ходе которого она шутила по указанному поводу). В период работы в Сенате выступала за . В 2019 году в публичном выступлении Харрис заявила: Давайте скажем прямо: марихуана не является входным наркотиком и должна быть легализована.

Тюрьмы и заключённые 
В ходе своей президентской избирательной кампании выступала за реформирование или сокращение использования такой меры пресечения, как освобождение под залог, высказывалась за устранение разницы в наказании за преступления в сфере оборота крэка и кокаина, которая приводит к увеличению доли афроамериканцев среди заключённых, выступала за ликвидацию частных тюрем.

Внешняя политика 
Взгляды Харрис на основные принципы внешней политики в значительной степени совпадают со взглядами Джо Байдена. Считает необходимым сохранение и развитие международной системы альянсов США для эффективного противодействия таким проблемам, как пандемия COVID,  и  в Гонконге. Является сторонницей превращения темы защиты прав человека во всём мире в важный аспект внешней политики США, зарекомендовала себя критиком авторитарных режимов — в частности, в России и Саудовской Аравии; выступает в поддержку Израиля, видит одной из важнейших угроз безопасности США вмешательство России в американские выборы, является сторонницей защиты американских высоких технологий от России, Китая, КНДР и Ирана.

Климат 
Харрис стала одним из инициаторов воззвания Green New Deal (Зелёный новый курс), в котором формулируются задачи, стоящие перед американской экономикой в контексте борьбы с глобальным потеплением (консерваторы назвали этот проект «социалистическим манифестом»). В сотрудничестве с Александрией Окасио-Кортес, называющей себя социалисткой, Харрис подготовила законопроект о «климатическом равенстве», призванный соизмерять правовое регулирование мер по защите окружающей среды с интересами малообеспеченных слоёв населения.

Контроль над оружием 
В 2020 году в социальных сетях распространились утверждения о якобы сделанном Харрис обещании в случае прихода к власти начать принудительное изъятие огнестрельного оружия у владельцев. Агентство Reuters провело собственное расследование, итогом которого стал вывод о недостоверности такой информации. В действительности 22 апреля 2019 года Харрис заявила в программе CNN Town Hall, что в случае избрания президентом она потребует от Конгресса в течение 100 дней подготовить законодательство о разумных ограничениях на владение огнестрельным оружием, а в случае провала этого плана она намерена использовать с той же целью исполнительные указы президента. В число её предложений вошла юридическая проверка каждого, кто продаёт более пяти единиц огнестрельного оружия в год, и привлечение нелегальных торговцев к ответственности силами Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

BLM 
В сентябре 2020 года в ходе национального конвента Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Харрис назвала движение Black Lives Matter насущно необходимым для развития страны, чем навлекла на себя критику, поскольку тремя днями ранее во время беспорядков в Луисвилле в перестрелке были ранены два полицейских.

Семья 

После выдвижения кандидатуры Камалы Харрис на пост вице-президента в августе 2020 года в социальных сетях распространялось утверждение, что она является потомком рабовладельцев с Ямайки. Агентство Reuters провело собственное исследование этой темы и пришло к выводу, что прабабушка Камалы Харрис по отцу, урождённая Кристиана Браун, действительно являлась потомком рабовладельца , но в роду большинства афроамериканцев есть белые плантаторы, которые насиловали чёрных рабынь. Агентство подвело следующий итог проделанной работе: Камала Харрис является потомком одновременно и рабов, и рабовладельцев.

Родители Камалы Харрис случайно познакомились осенью 1962 года в кампусе Калифорнийского университета в Беркли, когда Дональд Харрис, проявив свои способности как англиканского аколита, которым он был ранее, обратился к группе чернокожих студентов с речью, проведя параллели между своей родной Ямайкой, где в период британского колониального господства часть белого населения поддерживала идею формирования «чёрной элиты» с целью затушевать бесправное положение чернокожего сообщества в целом, и состоянием дел в США. Находившаяся среди слушателей Шьямала Гопалан, одетая в индийское сари, единственная из всех иностранных студентов заинтересовалась темой расовых противоречий в Соединённых Штатах и по окончании речи подошла познакомиться с оратором.

Дед и бабушка по матери —  и Раджам Гопалан — жили в Индии, семья никогда не теряла с ними связи. Камала в детстве посещала Индию, а в пятилетнем возрасте гостила у деда в Замбии, где тот, крупный индийский государственный служащий, выполнял задание своего правительства по оказанию помощи африканской стране в организации приёма беженцев из Родезии (бабушка в качестве активистки посещала отдалённые индийские деревни, обучая женщин из бедных семей основам контроля над рождаемостью). До смерти деда в 1998 году Камала вела с ним переписку и находилась под его интеллектуальным влиянием.

В 1994—1995 годах Харрис находилась в близких отношениях со спикером  Уилли Брауном, который был на три десятка лет старше (формально он был женат, но с 1981 года жил с супругой раздельно, и его связь с Камалой Харрис никем из партнёров не скрывалась). В 1996 году, уже после разрыва с Харрис, Браун стал мэром Сан-Франциско и оставался в этой должности до 2004 года.

22 августа 2014 года Камала Харрис вышла замуж за Дугласа Эмхоффа, партнёра в лос-анджелесской юридической фирме , через пять месяцев после помолвки. У Харрис нет родных детей, но у её мужа есть двое детей от первого брака.

В августе 2019 года состояние Харрис и её супруга оценивалось в 6 млн долл. США.

В детстве посещала богослужения и в  баптистской церкви, и в индуистском храме. К 2020 году является прихожанкой баптистской церкви конгрегации .

Сестра Харрис, Майя, работала политическим аналитиком на MSNBC, её муж  — юрисконсульт Uber, а в прошлом — высокопоставленный сотрудник Министерства юстиции и юрисконсульт PepsiCo. Их дочь , племянница Камалы — основатель и генеральный директор организации Phenomenal Woman Action Campaign, автор детской книги «Kamala and Maya’s Big Idea».

Признание 
11 декабря 2020 года журнал «Time» присвоил тандему Джо Байдена и Камалы Харрис титул «Человек года».

Критика 
26 августа 2021 года Харрис при посещении Вьетнама в ходе своего турне по Юго-Восточной Азии возложила в Ханое цветы к мемориалу на месте, где в период Вьетнамской войны был сбит Джон Маккейн. Дочь покойного сенатора  прокомментировала это событие заявлением, что вице-президенту следовало заниматься спасением американцев и их союзников, чьи жизни оказались в опасности из-за наступления «Талибана», начавшегося с выводом американских войск из Афганистана.

Книги

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Политики США XXI века
Генеральные прокуроры Калифорнии
Женщины-политики США
Члены Демократической партии США
Кандидаты в президенты США (2020)
Кандидаты в вице-президенты США
Исполняющие обязанности президента США
Выпускники Юридического колледжа Гастингса (Калифорнийский университет)
Почётные доктора Университета Южной Калифорнии